Láng László (1837–1914) magyar mérnök, gyáriparos, a Láng Gépgyár alapítója
 Láng László (1921–2003) kémikus, egyetemi tanár
 Láng László (1926–1996) belgyógyász
 Láng László (1954) agrármérnök